Freudenreich:
 Czesław Konrad Freudenreich (1873 - 1939), ostatni przedwojenny właściciel fabryki fajansu w Kole
 Marek Freudenreich (* 1939), polski grafik, twórca plakatów, pedagog PWSSP w Gdańsku